Часовня Святого Апостола Анании (арм. Սուրբ Անանիա առաքյալի մատուռ) — армянская апостольская церковь в Ереване. Находится в близости от храма Зоравор Аствацацин, занимая западную часть входа в храм. Здесь действовала школа апостола Анании.

История 
Часовня представляет собой каменное сооружение, построенное в IX—XIII веках на могиле апостола Анании и считается самой значительной святыней, связанной с ним.

Согласно историческим источникам, в конце XVI века, избегая гонений католикоса Меликсета Арашеци (ок. 1593) из Агвана, преподобный Мовсес Сюнец приехал из Гандзасара в Ереван, чтобы переселиться в Карин и заняться там проповеднической деятельностью. Однако он познакомился с Амир Гюна-ханом Каджаром в Ереване и, пользуясь его дружеским отношением, укрылся в окрестностях часовни апостола Анании, где в XVII веке основал монастырь. Мовсес построил церковь, молитвенный дом, пресвитерий и кельи для прихожан. Вся территория была огорожена, и была создана монастырская школа.

За исключением часовни апостола Анании, все упомянутые строения были деревянными и в 1635—1636 годах стали кострищем во время турецко-персидских войн. По свидетельству очевидца событий Аракела Даврижеци, эти строения были перестроены из камня католикосом Пилипосом I (1632—1655).

В 1679 году землетрясение превратило монастырь и все прилегающие постройки в руины. Однако нынешняя церковь Пресвятой Богородицы, построенная на том же месте, была отстроена в 1693 году на пожертвования Ходжи-Паноса.

Примечания

Ссылки 

 В Ереване часовня апостола Анании будет открыта круглосуточно

 Две старейшие церкви Еревана и часовня с мощами апостола Анании
 Սուրբ Անանիա առաքյալ — Святой Апостол Анания
 

Культовые сооружения по алфавиту
Эриванское ханство
Церкви Армении
Архитектура Еревана
Армянские храмы IX века